

Roman 
 Les Enfants du capitaine Grant, est un roman d'aventure de Jules Verne paru en 1868 ;

Film 
 Les Enfants du capitaine Grant, est un court métrage français réalisé par Ferdinand Zecca en 1901 ;
 Les Enfants du capitaine Grant, est un film français réalisé par Victorin-Hippolyte Jasset, Joseph Faivre et Henry Roussell en 1914 ;
 Les Enfants du capitaine Grant, est un film soviétique réalisé par Vladimir Vaïnchtok en 1936 ;
 Les Enfants du capitaine Grant, est un film américain réalisé par Robert Stevenson en 1962 ;
 Les Enfants du capitaine Grant, est un film d'animation de marionnettes chinois et allemand réalisé par Hu Zhao Hong en 2005 ;

Théâtre 
 Les Enfants du capitaine Grant, est une pièce de théatre de Jules Verne et Adolphe d'Ennery de 1878 ;

Livre audio 
 Les Enfants du capitaine Grant, est une adaptation audio de Gérard Barbier et Henri Agogué avec Jean Paredes, Jean Rochefort, Roger Carel et Henri Virlojeux de 1959 ;

Bande dessinée 
 Les Enfants du Capitaine Grant, est une série de bande dessinée d'Alexis Nesme parue entre 2009 et 2014 ;

Voir aussi 
 À la recherche du capitaine Grant, est un téléfilm en sept épisodes réalisé par Stanislav Govoroukhine, une coproduction russe et bulgare sortie en 1986 ;